Брюггеноэ () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Веннемар фон Брюггеноэ (?-1401) — магистр Ливонского ордена с 1389 года и по 1401 год. 
 Герман фон Брюггеноэ (ок. 1475-1549) — ландмейстер Тевтонского ордена в Ливонии (1535—1549).